Chris Janssens (voetballer), Belgisch voetballer en trainer
 Chris Janssens (politicus), politicus voor Vlaams Belang